Haglund kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustaf Emanuel Haglund
 Erik Emil Haglund

Robotskapade auktorsförkortningar